В общий зачёт Кубка мира идут очки, набранные спортсменом в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования).

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не берутся в расчёт две гонки, принесших наименьшее число очков.

Система начисления очков

Мужчины 

* Мужская эстафета, состоявшаяся 9 декабря 2012 года в Хохфильцене, стала для олимпийского чемпиона в спринте Венсана Жея последней.

Женщины

Примечание 
Инд − индивидуальная гонка
Спр − спринт
Прс − гонка преследования
МС − масс-старт
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Общий зачёт Кубка мира (мужчины) на сайте IBU 
 Общий зачёт Кубка мира (женщины) на сайте IBU 

Общий зачёт